Greer peut désigner :

Patronyme

 Allan Greer (?), historien et professeur canadien ;
 Allen Eddy Greer, herpétologiste ;
 Andrew Sean Greer (né en 1970), écrivain américain ;
 Dabbs Greer (1917-2007), acteur américain ;
 Frank Greer (1879-1943), rameur d'aviron américain ;
 Germaine Greer (née en 1939), actrice, animatrice de télévision, auteure, féministe et scénariste australienne ;
 Hal Greer (1936-2018), joueur américain de basket-ball ;
 Howard Greer (1886-1974), costumier et grand couturier américain ;
 Jane Greer (1924-2001), actrice américaine ;
 Jeff Greer (né en 1979), joueur américain d'origine dominicaine de basket-ball ;
 John Michael Greer (né en 1962), écrivain et occultiste américain ;
 Judy Greer (née en 1975), actrice américaine ;
 Kevin Scott Greer (né en 1975), acteur américain ;
 Ricardo Greer (né en 1978), joueur américain d'origine dominicaine de basket-ball ;
 Sonny Greer (1895-1982), batteur américain de jazz.
 Steven M. Greer, un essayiste américain.

Toponyme

 Greer, census-designated place située en Arizona ;
 Greer, ville de Caroline du Sud ;
 le comté de Greer située en Oklahoma ;
 le comté de Greer (Texas).

Homonymie de toponyme